Danbury kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Danbury (parish) – en parish i England
 Danbury, Essex – en ort i England

USA
 Danbury, Connecticut – en ort 
 Danbury, New Hampshire – en ort 
 Danbury, North Carolina – en ort